Вильяр-дель-Сальс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока.  Занимает площадь  км². Население — 83 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Villar del Salz

Муниципалитеты Теруэля